SHTML steht für:
 statisches HTML, im Gegensatz zu dynamischem HTML

shtml steht für:
 Server Side Includes, als Dateiendung („.shtml“)

SHTML